Женский турнир по баскетболу на летних Олимпийских играх 2020 года проходил с 26 июля по 8 августа. В соревновании приняли участие 12 сборных, разбитых на 3 группы. Матчи женского турнира прошли в Сайтама Супер Арене в Токио. Действующими олимпийскими чемпионами являлись баскетболистки США, в итоге защитившие титул и в этот раз.

Составы

Медалисты

Квалификация

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира состоялась 2 февраля 2021 года.

Посев

Судьи 
30 судей были приглашены обслуживать женский турнир по баскетболу на летних Олимпийских играх 2020:

  Хуан Фернандес
  Леандро Лескано
  Скотт Бекер
  Джеймс Бойер
  Адемир Зурапович
  Гильерме Локателли
  Андреа Сильва
  Мэтью Каллио
  Марипье Мало
  Майкл Вейланд
  Ю Чжун
  Мэй Форсберг
  Йохан Россо
  Ахмед Эль-Шувайли
  Мануэль Маццони
  Такаки Като
  Евгений Михеев
  Мартиньш Козловскис
  Рабах Моджаим
  Самир Абаакил
  Кингсли Оджеабуру
  Виола Дьёрдьи
  Фердинанд Паскуаль
  Луис Васкес
  Александар Глисич
  Луис Кастильо
  Антонио Конде
  Йенер Йилмаз
  Эми Боннер
  Стивен Андерсон

Соревнование 
Время матчей дано местное (UTC+9).

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа С

Рейтинг третьих команд 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|Место
!width=180|Команда
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=60|Очки
|-bgcolor=#ccffcc
| 1
|align="left"||| 3|| 1|| 2|| 240|| 230|| +10|| 4
|-bgcolor=#ccffcc
| 2
|align="left"||| 3|| 1|| 2|| 239|| 229|| +10|| 4
|-bgcolor=
| 3
|align="left"| || 3||	1||	2||	208|| 201|| +7|| 4
|}

 Плей-офф 

 Посев 
После соревнований в группах команды будут поделены на 4 сеяные и 4 несеяные. По результатам этого посева будет составлена сетка плей-офф. 2 августа 2021 года по окончании игрового дня состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар и сетки плей-офф.

 Четвертьфинал 

 Полуфинал 

 Матч за 3-е место 

 Финал 

 Итоговое положение 

 Награды 

 Статистика 
 Индивидуальная статистика Очки за игруПодборы за игруПередачи за игруБлок-шоты за игруПерехваты за игруЭффективность за игру Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре 

 Командная статистика Забитые очкиПодборыПередачиБлок-шотыПерехватыЭффективность'''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт